Upton puede referirse a diversos personalidades y lugares en países anglófonos:

Topónimos

Upton, municipio de Montérégie Este en  Quebec.

Upton by Chester, ciudad de Cheshire.
 Upton (Norfolk)
 Upton (Yorkshire del Oeste)

Upton, aldea de  Nueva York.
 Upton, ciudad de  Kentucky.
 Upton, pueblo de  Maine.
 Upton, pueblo de  Massachusetts.
 Upton, pueblo de  Wyoming.